

Toponyme 

 Steenbergen est une commune du Brabant-Septentrional, aux Pays-Bas
 Steenbergen est un village de la commune de Noordenveld dans le Drenthe, aux Pays-Bas
  est un hameau de la commune de De Wolden, dans le Drenthe, aux Pays-Bas

Paronyme 
 Mary Steenburgen
 Piet Steenbergen (1928-2010) footballeur néerlandais

Homonymie de patronyme